Keräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keräsaari, Kuusamo, Norra Österbotten,  (2 ha)
 Keräsaari, Kangasniemi, Södra Savolax, 
 Keräsaari, Tövsala, Egentliga Finland,  (2,3 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar